Siebenhöfen steht für:

Siebenhöfen, deutscher Name von Sedm Dvorů, Ortsteil von Moravský Beroun, Region Olmütz, Tschechien
 Siebenhöfen (Blomberg), Ortsteil der Stadt Blomberg im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Siebenhöfen (Tannenberg), Ortsteil der Gemeinde Tannenberg im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Siebenhöfen (Ostpr.), bis 1938 Zudnochen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen; seit 1945: Cudnochy im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Siebenhöf
 Siebenhofer